Canilla kan syfta på följande platser:

Guatemala 

 Municipio de Canillá, kommun
 Canillá, kommunhuvudort, Departamento del Quiché,